St. Albans of St Albans kan verwijzen naar plaatsen in:

Engeland:
St Albans (district), een district in het Engelse graafschap Hertfordshire
St Albans (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
St. Albans City FC, een Engelse voetbalclub

Canada
St. Alban's (Canada)

Nieuw-Zeeland:
St. Albans (Canterbury)

Verenigde Staten:
St. Albans (Maine)
St. Albans (Vermont)
St. Albans (West Virginia)